Prather se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Aysha L. Prather
 L. Alan Prather